Мак-Гахан () — ирландская фамилия. Известные носители:
 Мак-Гахан, Варвара Николаевна (1850—1904) — русская и американская журналистка, переводчица.
 Мак-Гахан, Януарий Алоизий (1844—1878) — американский военный корреспондент, работавший в Нью-Йорк Геральд и лондонском Дэйли Ньюс.